est un film américain réalisé par Arthur Lubin, sorti en 1946.

Synopsis

Fiche technique 
 Titre : 
 Réalisation : Arthur Lubin
 Scénario : Eric Taylor
 Photographie : Paul Ivano
 Pays d'origine : États-Unis
 Format : Noir et blanc - 1,37:1 - Mono
 Genre : horreur
 Date de sortie : 1946

Distribution 
 Gale Sondergaard : Zenobia Dollard
 Brenda Joyce : Jean Kingsley
 Kirby Grant : Hal Wentley
 Milburn Stone : Mr. Moore
 Hobart Cavanaugh : Bill Stapleton

Liens externes 
 

Film américain sorti en 1946
Film d'horreur américain
Film réalisé par Arthur Lubin
Film en anglais
Film américain en noir et blanc 
Universal Monsters
Film sorti après la mort de l'acteur principal